

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Frih“ beginnt.

Frih 



Frihl 
 Frihling, Julia von (* 1968), deutsche Filmeditorin
 Frihling, Pit von (1919–2011), deutscher Maler, Grafiker und Aquarellist